Belagerung von Douai steht für folgende Belagerungen der Stadt Douai, heute Département Nord, Frankreich:

 Belagerung von Douai (1667) durch Ludwig XIV. während des Devolutionskriegs
 Belagerung von Douai (1710) während des Spanischen Erbfolgekriegs mit der spanischen Eroberung der Stadt
 Belagerung von Douai (1712) während des Spanischen Erbfolgekriegs mit der französischen Rückeroberung der Stadt